Bahnzeit ist

 die Bezeichnung einer vom Mitteldeutschen Rundfunk produzierten Sendung zu Eisenbahnthemen
 der bis Mai 2006 gängige Titel der Mitarbeiterzeitung der Deutschen Bahn AG; siehe DB Welt
 die im Bahnbetrieb anzuwendende Eisenbahnzeit